«Сгинувшая лига XIV века» – вторая книга Геннадия Мигачёва, авторский сборник, опубликованный посмертно в 1994 году

Состав сборника 
Источники

Проза 
 Сгинувшая лига XIV века (роман) – 1991
 Философские тетради
 Месье Зодиак (рассказ) – 1992
 Дети Сатаны (рассказ) – 1992
 Принц Северных Гор (рассказ) — 1992
 Судьба Тореро (рассказ) — 1992
 Между снегом и ветром (сказка) — 1992

Стихотворения (рубрики) 
 На том берегу (27 стихотворений)
 Я говорю с тобой (23 стихотворения)
 Песни над рекой (8 стихотворений)
 Лорд Пустота (4 стихотворения)
 Кисть (8 стихотворений)
 Меня никогда не было (30 стихотворений)

Герои произведений Мигачёва Г.С.

Жан Де Алевье 
Главным героем романа «Сгинувшая лига XIV века», написанного в жанре исторической фантастики, является Жан Де Алевье. Первоначально он появился в одноименном романе «Жан Де Алевье», который успели прочитать всего несколько человек, так как рукопись была утеряна.
Геннадий Мигачёв взял псевдоним по имени главного героя и подписывал им многие свои произведения. Он ассоциировал себя с ним и проводил параллели в произведениях со своей Верой и жизненным предназначением.
В романе «Сгинувшая лига XIV века» Жан защищает Веру, являясь сподвижником многих мужественных людей и участвуя в героических событиях при осаде Вергиля. Жан спасается и проносит свою веру через века, чтобы сделать её достоянием людей.

Остальные герои произведений  
Имена на том берегу и земные имена:

Примечания

Книги 1994 года
Антологии